Ståhl, är ett svenskt efternamn som kan skrivas på något olika sätt. Det har varit vanligt som soldatnamn. Den 31 december  2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Ståhl 5 037
 Stål 1 133
 Staal 14
 Ståål 10
Tillsammans blir detta 6 194 personer. Namnet Staal kan uppfattas som en äldre dansk-norsk stavning av Stål, och med samma uttal som detta namn. Engelsktalande med amnet Staal har också inkluderats, trots att de sannolikt uttalar namnet annorlunda.

Personer med efternamet Ståhl eller Stål
 Adam Ståhl
 Albert Ståhl (1877–1955), skådespelare
 Andreas Ståhl
 Anna Ståhl (född 1988), skådespelare, sångare, dansare och gymnast
 Axel Samuel Stål

 Barbro Stål (1927–2022), arkitekt
 Birgit Ståhl-Nyberg (1928–1982), konstnär
 Birgitta Stål, företagsledare 
 Carl Stål, flera personer
 Carl Stål (entomolog) (1833–1878)
 Carl Stål (militär) (1803–1884), fortofikationsofficer, arkitekt och författare
 Carl Axel Stål
 Carl-Gustaf Ståhl (1920–2016), militär
 Conrad Stål
 Daniel Ståhl (född 1992), friidrottare, diskuskastare och kulstötare
 Ephraim Ståhl (1768–1820), stolmakare
 Ernst Stål
 Eric Staal
 Eric Ståhl (1918–1999), skulptör 
 Fanny Stål (1821–1889), pianist
 Fritz Ferdinand Ståhl
 Gunnar Ståhl (född 1935), militär
 Harry Ståhl (1905–1991), ortnamnsforskare och professor
 Henrik Ståhl (född 1975), skådespelare och författare
 Henry Ståhl
 Ingeborg Ståhl (1878–1953), skådespelare
 Ingemar Ståhl (1938–2014), nationalekonom och professor
 Ingolf Ståhl
 Isabelle Ståhl (född 1988), litteraturkritiker och krönikör
 Ivar Stål (1891–1953), arkitekt
 Jan Ståhl (född 1936), diplomat och jurist
 Jared Staal
 Jesper Staal (född 1972), dansk kanotist
 Jessie Ståhl (1906–1999), politiker, folkpartist
 Jimmy Ståhl
 Jordan Staal
 Kajsa Stål (född 1959), journalist och programledare
 Kell Ståhl (1934–2003), tidningsredaktör
 Kerstin Ståhl
 Kim Staal (född 1978), dansk ishockeyspelare
 Kjell Erik Ståhl (född 1946), friidrottare, långdistanslöpare
 Kristina Ståhl (född 1963), professor i finansrätt och justitieåd
 Magnus Ståhl
 Magnus Laurentius Ståhl (1761–1843), biografisk samlare
 Manne Ståhl (1901–1976), tidningsman och politiker
 Marc Staal
 Marcus Ståhl (född 1985), bandyspelare
 Maria Nyberg Ståhl (född 1946), försvarsforskare och ämbetsman
 Mats Ståhl, gitarrist i Enter the Hunt
 Mikael Ståhl
 Olle Stål
 Robert Ståhl (född 1948), författare
 Samuel Stål
 Sven Ståhl (1914–2000), borgmästare och lagman
 Taina Ståhl (född 1960), friidrottare, diskuskastare
 Tord Stål (1906–1972), skådespelare
 Zacharias Ståhl

Källor

Se även 
Fänrik Ståls sägner

Svenska efternamn
Soldatnamn